Table des caractères Unicode U+11C00 à U+11C6F.

Bhaiksuki 
Caractères utilisés pour l'.

Table des caractères

Voir aussi

Liens internes 
 Table des caractères Unicode (11000-11FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Liens externes 
   Bhaiksuki, table sur le site Unicode.

0118A